Municipio de Bogard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bogard (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Bogard (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.